Евгений Владимирович Краснов (; ) — белорусский футболист, нападающий клуба «Витебск».

Клубная карьера 
Является воспитанником могилёвского «Днепра». С 2017 года выступал за вторую команду в турнире дублёров. В конце августа того же года подписал с командой полноценный контракт на три года. В 2018 году начал привлекаться к тренировкам с основным составом. Дебютировал за могилёвский клуб в Высшей лиге 29 сентября в гостевом матче с «Минском». Краснов появился на поле на 76-й минуте вместо Павла Ловгача при счёте 0:4 в пользу столичной команды. По итогам сезона «Днепр» занял последнее место, после чего был объединён с минским «Лучом».

В марте 2019 года подписал трёхлетнее соглашение с «Ислочью». Свою первую игру за «волков» провёл 30 марта против «Городеи». За 2 минуты до конца основного времени матча он заменил на поле гвинейского нападающего Момо Янсане. С августа 2019 года стал выступать только за дублирующий состав. В 2020 году привлекался к основной команде, где зачастую выходил на замену или оставался на скамейке запасных. 

В июле 2020 года по соглашению сторон покинул «Ислочь» и присоединился к «Витебску». В сезоне 2020 появлялся на поле эпизодически, в 2021 году закрепился в стартовом составе. В январе 2022 года продлил соглашение с клубом.

В декабре 2022 года тренировался с основной командой «Витебска».

Семья 
Младший брат Никита Краснов также является профессиональным футболистом. Отец Владимир Краснов, мать Ирина Краснова.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Ислочи» 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Витебск»